Champeaux kan syfta på:

Personer 

 Pierre Clément de Champeaux (1767–1800), fransk general
 Vilhelm av Champeaux (omkring 1070–1121), fransk biskop och filosof

Platser 

 Champeaux, Ille-et-Vilaine, fransk kommun i departementet Ille-et-Villaine
 Champeaux, Seine-et-Marne, fransk kommun i departementet Seine-et-Marne
 Champeau-en-Morvan, fransk kommun i departementet Côte-d’Or
 Champeaux-et-la-Chapelle-Pommier, fransk kommun i departementet Dordogne
 Champeaux-sur-Sarthe, fransk kommun i departementet Orne